Esquema (matemática)
 Esquema de banco de dados
 Esquema (psicologia)

Desambiguação